Тиберій Семпроній () — преномен і номен декількох представників патриціансько-плебейського роду Семпроніїв у Стародавньому Римі під час Римської республіки:
 Тиберій Семпроній Гракх — список діячів цього роду з гілки Гракхів, які мали й відповідно однаковий когномен Гракх.
 Тиберій Семпроній Лонг — список діячів цього роду з гілки Лонгів, які мали й відповідно однаковий когномен Лонг.

Див. також 
 Семпронії